Александр Николаевич Федотенков (род. 7 января 1959, Сельцо, Брянская область, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом России (2013—2018). Командующий Черноморским флотом ВМФ России (июнь 2011 — апрель 2013), вице-адмирал (2012).

Биография 

Родился 7 января 1959 года в посёлке Сельцо Брянского района Брянской области.

В 1981 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова и был направлен для прохождения дальнейшей службы на Северный флот, где последовательно прошёл должности от инженера лаборатории базы вооружения до старшего помощника командира подводной лодки.

В 1992 г. окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ.

В 1993 г. назначен командиром подводной лодки «Б-524», в 1997 г. — заместителем командира 33-й дивизии подводных лодок Северного флота.

В 2000 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

С 2000 по 2002 — начальник штаба 7-й дивизии подводных лодок.

С 2002 по 2005 — командир 7-й дивизии подводных лодок Северного флота, контр-адмирал (12.12.2003).

В 2007 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

С 2007 по 2009 гг. — заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота.

Указом Президента РФ от 8 сентября 2009 года назначен командиром Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Указом Президента РФ от 23 июня 2011 года назначен командующим Черноморским флотом.

Указом Президента РФ от 13 декабря 2012 года командующему Черноморским флотом контр-адмиралу Александру Федотенкову присвоено воинское звание «вице-адмирал».

Указом Президента РФ в апреле 2013 года вице-адмирал Александр Федотенков назначен заместителем Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации. Освобождён от должности и уволен из вооружённых сил по достижении предельного возраста в 2018 году.

С 2018 года — советник генерального директора Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения по военному кораблестроению.

Александр Федотенков женат, супруга — Ирина Гнусина. Есть сын.

Награды 
 Орден Мужества,
 Орден «За военные заслуги» (12.02.2016)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»,
 Медали СССР,
 Медали РФ.

Примечания

Ссылки 
 Вице-адмирал А. Н. Федотенков на сайте Минобороны России

Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Подводники СССР
Подводники России
Вице-адмиралы (Российская Федерация)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании